Sedma má více významů:

 7 (číslo) – číslo, jinak též Sedmička
 Sedma – karta s hodnotou 7, nesoucí sedm shodných symbolů
 Sedma (karetní hra) – karetní hra využívající mariášové karty
 Sedma (mariáš) – jeden ze způsobů odehrání hry v mariáši
 Srdcová sedma (film) –  britsko-americký film z roku 1998

 Sedma (rod) – monotypický rod blanokřídlého hmyzu z čeledi Pteromalidae (kovověnkovití) s jediným druhem Sedma dispar

Související články 
 Sedm